{{НП-Россия
| статус = деревня
| русское название = Севостьяново
| оригинальное название = 
| герб = 
| флаг = 
| ширина герба = 
| ширина флага = 
| lat_deg = 56
| lat_min = 03
| lat_sec = 05
| lon_deg = 31
| lon_min = 49
| lon_sec = 04
| CoordScale = 30000
| регион = Тверская область
| район = Западнодвинский район
| район в таблице = Западнодвинский районЗападнодвинский
| вид поселения = сельское поселение
| поселение = Шараповское сельское поселение
| поселение в таблице = Шараповское сельское поселение (Тверская область)Шараповское
| внутреннее деление = 
| глава = 
| вид главы = 
| дата основания = 
| первое упоминание = 
| прежние имена = Савостьяново
| статус с = 
| площадь = 
| высота центра НП = 
| население = 64| год переписи = 2010
| плотность = 
| агломерация = 
| национальный состав = 
| конфессиональный состав = 
| часовой пояс = 
| телефонный код = 
| почтовый индекс = 172635
| почтовые индексы = 
| автомобильный код = 
| цифровой идентификатор = 28216865020
| категория в Commons = 
| сайт = 
| add1n = 
}}
Севостьяново — деревня в Западнодвинском районе Тверской области России. Центр Шараповского сельского поселения, до 2006 года была центром Севостьяновского сельского округа.

 География 
Находится в 28 километрах к юго-западу от районного центра города Западная Двина, на правом берегу реки Западная Двина.

 Население 

Население по переписи 2002 года — 89 человек, 37 мужчин, 52 женщины (99 % русские).

В деревне находится контора СПК «Севостьяновский».

 Улицы 
Уличная сеть деревни представлена двумя улицами:

 Главная
 Центральная

 История 
В 1825 году была построена каменная церковь Казанской Божией Матери. В настоящее время не сохранилась.

В конце XVIII — начале XX века погост Савостьяново и расположенная рядом одноимённая деревня относились к Беницкой волости Торопецкого уезда Псковской губернии. По данным на 1885 год деревне было 8 дворов и 73 жителя, на погосте — 4 двора и 23 жителя''.

В 1941 году в деревне было 24 двора.

Примечания 

Населённые пункты Западнодвинского района